Temperanceville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Temperanceville (Arkansas)
 Temperanceville (Ohio)
 Temperanceville (Virginia)